Umvoti (auch: uMvoti, zulu) steht für:

 Umvoti, eine Gemeinde im Distrikt Umzinyathi, KwaZulu-Natal
 Umvoti (Fluss), ein Fluss in KwaZulu-Natal